Trompetenwein werden die Arten mehrerer Pflanzengattungen genannt, gemeinsam ist ihnen, dass es Kletterpflanzen sind.
Gattung Podranea mit z. B. der Art
Rosa Trompetenwein (Podranea ricasoliana)
die Rosa Pandorea (Pandorea jasminoides), auch Australische Schönranke oder Laubenwein genannt
Gattung Campsis mit den Arten bzw. Hybriden
Chinesischer Trompetenwein (Campsis grandiflora)
Roter Trompetenwein (Campsis radicans)
Orangefarbener Trompetenwein (Campsis × tagliabuana)
Macfadyena
Gelber Trompetenwein, auch Katzenkrallen-Wein oder Katzenkralle genannt, (Macfadyena unguis-cati, Syn.: Doxantha unguis, Bignonia unguis-cati)
Clytostoma
Argentinische Trompetenwein oder Violetter Trompetenwein (Clytostoma callistegioides, Syn.: Bignonia callistegioides)
Distictella z. B. mit der Art
Weißer Trompetenwein (Distictella elongata)
Distictis
Blutroter Trompetenwein, auch Mexikanische Blutblume genannt, (Distictis buccinatoria)